Кирхбихль () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Куфштайн.  .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Херберт Ридер (СДПА) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 17 мест.

 СДПА занимает 9 мест.
 Партия KL занимает 4 места.
 Партия Gemma занимает 3 места.
 местный блок: 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля